

Lokalizacje

Niemcy 
 Mittelstadt – dzielnica Reutlingen

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Baia Sprie

Zobacz też 
 Mittelstädt